Баку Къп 2011 е 1-вото издание на Баку Къп. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2011. Провежда се в Баку, столицата на Азербайджан от 18 до 24 юли. Вера Звонарьова става първата победителка в турнира след победа с 2:0 сета на финала над сънародничката си Ксения Первак. При двойките победителки са Мария Коритцева и Татяна Пучек, които печелят титлата след 6 – 3, 2 – 6, [10 – 8] над Моника Никулеску / Галина Воскобоева.

Поставени тенисистки 
  Вера Звонарьова (шампионка)
  Анастасия Павлюченкова (четвъртфинал)
  Елена Веснина (осминафинал, отказва се поради вирусно заболяване)
  Екатерина Макарова (осминафинал)
  Моника Никулеску (осминафинал)
  Елена Балтача (1 кръг)
  Ксения Первак (финал)
  Евгения Родина (1 кръг)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Моника Никулеску /  Галина Воскобоева (финал)
  Мария Коритцева /  Татяна Пучек (шампионки)
  Анастасия Павлюченкова /  Вера Звонарьова (осминафинал)
  Елена Бовина /  Валерия Савиних (полуфинал)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2011
Баку Къп